Положительный оператор в теории операторов употребляется в двух различных смыслах.

 Положительный оператор между векторными решётками — линейный оператор, переводящий положительные вектора в положительные.
 Положительный оператор на гильбертовом пространстве — самосопряжённый ограниченный линейный оператор, спектр которого состоит из неотрицательных вещественных чисел.